Augustin de Backer – bibliografo belga
 Bert De Backer – ciclista su strada belga
 Jacob de Backer – pittore e incisore fiammingo
 Jean De Backer – pallanuotista belga
 Philippe De Backer – politico belga
 Wouter Wally De Backer, noto come Gotye – musicista e cantautore belga naturalizzato australiano